Ел Атахо има више значења:

 Ел Атахо (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Атахо (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику